Камбьязо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Камбьязо, Джамбаттиста (1711—1772) — дож Генуэзской республики.
 Камбьязо, Лука (1527—1585) — итальянский художник-маньерист.
 Камбьязо, Микелеанджело (1738—1813) — дож Генуэзской республики.